D12 (hunebed), een hunebed nabij Eext.
D12 (rapformatie), een Amerikaanse rapformatie.
D12 (Gers), een departementale weg in Gers.
D12 (Kroatië), een expresweg in aanbouw.